AIQ peut être aussi un sigle pour :
 Association de l’immeuble du Québec ;
 Association des ingénieurs du Québec ;
 Association des inventeurs du Québec ;
 Association d'isolation du Québec ;
 Association irrigation Québec ;
 AggregateIQ, entreprise canadienne.

Code OACI 
 Compagnie aérienne Thai AirAsia, Thaïlande

Code